Trotter:
 El Municipio de Trotter (condado de Carroll, Misuri)
 Isla Trotter, una isla en el archipiélago de Mergui en la Región de Taninthayi.

Otros 
 Alessandro Trotter
 Catherine Trotter (Cockburn)
 (Sale Trotter Case) "Casey" Johnson
 Tariq Trotter
Fábrica Trotter Industrial, empresa chilena
 Albin Trotter, empresa chilena
 Ursus Trotter, empresa chilena
 Harlem Globetrotters.